Опришки — учасники народно-визвольної боротьби у Галичині, на Закарпатті, Буковині проти феодально-кріпосницького гніту польської і української шляхти, молдовських феодалів, угорських та австрійських поміщиків у 16 — 1-й половині 19 ст.
 Опришки — село Глобинського району Полтавської області, Україна.
 Опришки — музичний гурт.